Burg Scharfeneck heißen folgende Burgen:

 Burg Scharfeneck (Baden) in der Gemeinde Baden, Niederösterreich
 Ruine Scharfeneck, Burgruine in der Gemeinde Oberscheinfeld, Kreis Neustadt/Aisch, Bayern
 Burg Scharfeneck (Mannersdorf), Burgruine in der Gemeinde Mannersdorf, Bezirk Bruck a.d. Leitha, Niederösterreich

Siehe auch:
 Burg Neuscharfeneck
 Burg Alt-Scharfeneck
 Schloss Scharfeneck